Mossi kan syfta på:
 Mossi –  en etnisk grupp i Burkina Faso
 Mossi (språk) – ett språk
 Mossi, Dalarna  –  en sjö i Dalarnas län, Sverige